Cannonball – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Julian Cannonball Adderley – sassofonista jazz statunitense
Erwin George Baker – detto Cannonball pilota e dirigente sportivo statunitense
Cannonball Baker Sea-To-Shining-Sea Memorial Trophy Dash – corsa automobilistica meglio nota come Cannonball Run

Film 
 Cannonball – film ispirato alla Cannonball Run
 Cannonball Run – film noto in Italia come La corsa più pazza d'America
 Cannonball Run 2 – film noto in Italia come La corsa più pazza d'America n. 2

Musica 
 Cannonball – album di Pat Green del 2006
 Cannonball – singolo dei Supertramp del 1985
 Cannonball – singolo dei The Breeders del 1993
 Cannonball – singolo di Damien Rice del 2002, reinterpretato dalle Little Mix
 Cannonball – singolo di Lea Michele del 2013
 Cannonball – singolo di Skylar Grey del 2015